Eclecticus kan syfta på:

 Eclecticus (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Eclecticus (växter) – ett släkte av växter